Brestovec est une commune slovaque du district de Komárno ;
 Brestovec est une commune slovaque du district de Myjava.